Laban kan syfta på:

Laban (Bibeln) – en person i Gamla testamentet
Laban (tjänstebåt) – en k-märkt tidigare tjänstebåt för Kungliga Sjöfartsstyrelsen
Laban (popgrupp) – en dansk duo
Laban (tecknad serie) – en brittisk dagspresserie som handlar om en basset 
Lilla spöket Laban – huvudpersonen i Ingers och Lasse Sandbergs barnböcker
 Renault Laban – en benämning i Sverige på Renault 4

Personer
Laban är ett förnamn.
Laban T. Moore – en amerikansk politiker
Laban Rotich – en kenyansk friidrottare
Laban Wheaton – en amerikansk politiker
Lars "Laban" Arnesson –  en svensk tidigare idrottare och fotbollstränare, se Lars Arnesson
Rudolf von Laban – en ungersk-brittisk dansare

Geografi

Indonesien 

 Desa Laban (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,84, long 109,96), 
 Desa Laban (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,11), 
 Desa Laban (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Mansnamn
Robotskapade Indonesienförgreningar